12-о Европейско първенство по волейбол за жени се провежда от 19 до 27 септември 1981 година в два града на България – Перник и София. В него участват 12 национални отбора. Шампион за първи път става отборът на България, втори е СССР, а трети – Унгария.

Участници 
 България— домакин;
 СССР, ГДР, Унгария, Румъния, Нидерландия(Холандия) – призьори на Европейското от 1979 година;
 ФРГ, Чехословакия, Полша, Югославия, Италия, Турция – от квалификации.

Предварителен етап

Група А (Перник) 

 19 септември: Румъния – Югославия 3:0 (15:6, 15:4, 15:13); СССР – Чехословакия 3:0 (15:3, 15:9, 15:7).
 20 септември: СССР – Югославия 3:0 (15:3, 15:4, 15:3); Чехословакия – Румъния 3:1 (16:14, 15:10, 12:15, 15:5).
 21 септември: Чехословакия – Югославия 3:0 (17:15, 15:12, 15:9); СССР – Румъния 3:0 (15:9, 15:13, 15:6).

Група В (София) 

 19 септември: Полша – Нидерландия 3:0 (15:12, 15:3, 13:15, 15:2); ГДР – Италия 3:2 (14:16, 15:13, 6:15, 15:9, 15:9).
 20 септември: ГДР – Нидерландия 3:0 (10:15, 15:7, 6:15, 15:13, 15:11); Полша – Италия 3:0 (15:12, 15:8, 15:0).
 21 септември: Италия – Нидерландия 3:0 (15:9, 15:8, 15:4); ГДР – Полша 3:0 (15:11, 15:13, 15:9).

Група С (София) 

 19 септември: Унгария – Турция 3:0 (15:2, 15:3, 15:4); България – ФРГ 3:0 (15:4, 16:14, 15:3).
 20 септември: България – Турция 3:0 (15:4, 15:9, 15:4); Унгария – ФРГ 3:0 (15:4, 15:10, 15:11).
 21 септември: ФРГ – Турция 3:0 (15:9, 15:10, 15:1); България – Унгария 3:2 (15:13, 6:15, 13:15, 15:5, 15:10).

Група за 7-12 място (Перник) 
С курсив са дадени резултатите от предварителните групи които се зачитат за класирането

 24 септември: Румъния – Турция 3:0 (15:6, 15:13, 15:6); Нидерландия – Югославия 3:0 (15:9, 15:2, 15:7); Италия – ФРГ 3:0 (15:13, 15:12, 17:15).
 25 септември: Нидерландия – Турция 3:1 (6:15, 15:12, 15:5, 15:11); Италия – Югославия 3:1 (15:3, 13:15, 15:6, 15:6); Румъния – ФРГ 3:0 (15:4, 15:9, 15:2).
 26 септември: Югославия – Турция 3:0 (19:17, 15:10, 15:2); Нидерландия – ФРГ 3:2 (10:15, 8:15, 15:5, 15:11, 15:10); Румъния – Италия 3:0 (15:11, 15:6, 15:5).
 27 септември: ФРГ – Югославия 3:2 (14:16, 15:11, 13:15, 15:8, 15:7); Италия – Турция 3:0 (15:3, 15:10, 15:5); Румъния – Нидерландия 3:0 (15:8, 15:3, 15:13).

Финален етап (София) 
С курсив са дадени резултатите от предварителните групи които се зачитат за класирането

 24 септември: Унгария – Чехословакия 3:1 (15:3, 11:15, 15:7, 15:5); България – Полша 3:0 (15:6, 15:10, 15:5); СССР – ГДР 3:0 (15:7, 15:10, 15:7).
 25 септември: СССР – Полша 3:0 (15:10, 15:8, 17:15); Унгария – ГДР 3:0 (15:7, 15:10, 15:2); България – Чехословакия 3:1 (10:15, 15:3, 15:2, 15:9).
 26 септември: СССР – Унгария 3:2 (15:12, 8:15, 15:0, 7:15, 15:7); България – ГДР 3:1 (15:3, 15:0, 11:15, 15:3); Полша – Чехословакия 3:2 (15:8, 15:12, 11:15, 11:15, 15:10).
 27 септември: ГДР – Чехословакия 3:1 (13:15, 17:15, 15:12, 15:11); Унгария – Полша 3:1 (15:10, 10:15, 15:10, 15:7); България – СССР 3:0 (15:6, 15:13, 15:12).

Източници 

 Архив на волейболни резултати 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания „Янсон“ – 2001.
 www.sport-komplett.de